Miazga steht für:

 Miazga (Fluss), ein Fluss durch Łódź

Miazga ist der Familienname folgender Personen:

 Corinna Miazga (1983–2023), deutsche Politikerin (AfD)
 Matt Miazga (* 1995), US-amerikanischer Fußballspieler